Перемога (с  — Победа) — название населённых пунктов в Броварском районе Киевской области Украины:

 Перемога — село в Барышевской поселковой общине Броварского района Киевской области.
 Перемога — село в Калиновской поселковой общине Броварского района Киевской области.